И́нгрид Ху́стетова, другой вариант фамилии — Ху́стетойц (, 1956 года, Котбус, Нижняя Лужица, Германская Демократическая Республика) — нижнелужицкая писательница, редактор, драматург, журналист и педагог.

Окончила педагогический институт по специальности «лужицкие и русский языки». С 1993 года по 2001 год была главным редактором серболужицкого литературного журнала «Serbskeje pratyje». Одна из основательницей серболужицкого языкового центра «Witaj». В настоящее время работает педагогом в языковом центре «Witaj».

Сочинения 
 Co ga wote mnjo cośo?, w: Dejm hyšći bomki sajźaś. Antologija dolnoserbskeje literatury, zestajiła Ingrid Naglowa, Budyšyn, 1985;
 Na mjazy. Antologija dolnoserbskeje literatury, 1989;
 Moj najrjeńši blečk, w: Šćežki. Antologija serbskeje prozy, pśestajiła do górnoserbšćiny Hilda Kućankowa, Budyšyn, 1989;
 …a tule chcu wostać, w: Zwróćene dny. Spěšne zapiski serbskich awtorow, Budyšyn, 1991;
 Judo ze źiwjakom. Wildschweinjudo. Wulicowańka za was, Budyšyn, 1997;
 Źiw se njewospjetujo. Antologija dolnoserbskeje proze, 1999;
 Wódny muž, драма, 2002;
 Serbske nałogi a wašnje, Budyšyn, 2006;
 Pód kšywom nakósnym, Land Egal. Antologija noweje dolnoserbskeje proze, Budyšyn, 2011;

Ссылки 
  Биографические сведения на сайте издательства Домовина 

Нижнелужицкие писатели
Лужицкие педагоги
Лужицкие драматурги